Couplage de deux oscillateurs peut désigner :
 Le Couplage de deux oscillateurs électriques
 Le Couplage de deux oscillateurs mécaniques